Syringodium är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Syringodium ingår i familjen Cymodoceaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svaltingordningen
Syringodium